Nanton peut faire référence à :

Lieux 
 Nanton (Alberta), bourg de la province d'Alberta, au Canada.
 Nanton, commune française de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Personnalités 
 Famille de Nanton, lignée de la noblesse de Bourgogne.
 , joueur de football.
 , journaliste.
 Joe 'Tricky Sam' Nanton, tromboniste.
 , née Ann Nanton, artiste britannique de danse/Soul.
  (1860-1925) (en), en hommage duquel la ville de Tap Town a été renommée Nanton (Alberta) ().

Homonymie de toponyme